

Geografia 
Franklin Park, città della Florida
Franklin Park, città dell'Illinois
Franklin Park, città del New Jersey
Franklin Park, città della Pennsylvania

Parchi 
Franklin Park, parco di Boston, Massachusetts